JRB steht für:
 Downtown Manhattan Heliport (IATA-Code)
 Joe Biden (Joseph Robinette Biden, Jr.; * 1942), 46. Präsident der Vereinigten Staaten
 Ruth Bader Ginsburg (Joan Ruth Bader; 1933–2020), US-amerikanische Juristin

jrb steht für:
 Judäo-Arabisch (ISO-639-3-Code), jüdische Varietäten der Arabischen Sprache

Abkürzung